Dieser Artikel behandelt die australische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Australien nimmt zum achten Mal an der Endrunde teil. Bei der letzten Teilnahme 2019 scheiterten die Australierinnen im  Achtelfinale durch Elfmeterschießen an Ex-Weltmeister Norwegen.

Qualifikation 
Die gemeinsame Bewerbung von Australien und Neuseeland setzte sich nach dem Rückzug anderer Bewerber bei der Entscheidung um die Vergabe mit 22:13 Stimmen gegen den einzigen verbliebenen Mitbewerber Kolumbien durch. Somit mussten sich die Australierinnen ebenso wie die Neuseeländerinnen nicht für die WM qualifizieren. Zwar nahm Australien an der Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2022 teil und spielte dort nur um den Titel, schied aber im Viertelfinale durch eine 0:1-Niederlage gegen Südkorea aus.

Vorbereitung 
In den zwölf Monaten vor der WM finden bzw. fanden folgende Spiele statt:

Endrunde

Auslosung 
Bei der am 22. Oktober 2022 stattgefundenen Auslosung war die Mannschaft als Gruppenkopf von Gruppe B gesetzt. Sie konnte somit nicht in eine Gruppe mit dem anderen Gastgeber Neuseeland, Weltmeister USA oder Deutschland gelost werden. Der Mannschaft wurden WM-Neuling Irland, Nigeria und Olympiasieger Kanada zugelost. Alle Gruppenspiele wie auch die folgenden K.-o.-Spiele finden in Australien statt. Gegner im Achtelfinale wäre eine Mannschaft der Gruppe D mit Europameister England und Asienmeister China, im Viertelfinale dann die Mannschaften der Gruppen F (u. a. Frankreich und Brasilien) und H (u. a. Deutschland). Auf Titelverteidiger USA kann die Mannschaft nur im Finale oder Spiel um Platz 3 treffen.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Australien
2023